Lissa steht für:

 Lissa (Wiedemar), einen Ortsteil von Wiedemar, Landkreis Nordsachsen
 Kreis Lissa, Kreis in der Provinz Posen 
 Landkreis Lissa (Wartheland), deutsche Verwaltungseinheit in Polen

Lissa ist der deutsche Name folgender Orte: 
 Polnisch Lissa, Stadt in Polen, siehe Leszno
 Lissa an der Elbe, Stadt in Tschechien, siehe Lysá nad Labem 
 Alt Lissa, Gemeinde in Tschechien, siehe Stará Lysá
 Deutsch Lissa, Stadtteil von Breslau, siehe Wrocław-Leśnica 
 Lissa, Dorf im Powiat Zgorzelec, siehe Lasów
 Lissa, kroatische Insel, siehe Vis

Lissa ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Lissa (eigentlich Wilhelmine Schubert; 1913–1988), deutsch-österreichische Schauspielerin
 Zofia Lissa (1908–1980), polnische Musikwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Seeschlacht von Lissa (1866)
 Lysá pod Makytou (Lissza), Gemeinde in der Slowakei
 Lyssa